Мінкевич () — прізвище польського походження. Відомі носії:
 Вітольд Мінкевич — польський та український архітектор і педагог
 Софія Альбіновська-Мінкевич — польська та українська художниця